Союз спасения — тайная политическая организация декабристов, возникшая 9 (21) февраля 1816 года.

 «Союз спасения» — российский фильм 2019 года о восстании декабристов.
 Союз спасения Бессарабии — молдавская правоцентристская политическая партия (2007—2011).
 Союз спасения Родины и Свободы — военная антибольшевистская организация (март — июль 1918).
 Союз спасения Румынии — румынская парламентская политическая партия.